Miikka Ruokonen (né le  à Salo en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992 || FPS Forssa || I-divisioona
|| 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
| rowspan='2'| 1992-1993 || FoPS U20 || Jr. A SM-liiga
|| 9 || 2 || 0 || 2 || 14 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| FPS Forssa || I-divisioona
|| 39 || 3 || 11 || 14 || 69 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|1993-1994 || FPS Forssa|| I-divisioona
|| 27 || 3 || 6 || 9 || 46 || || || || ||
|-
| HPK || SM-liiga
|| 16 || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || ||
|-
| 1994-1995 || Kalpa || SM-liiga
|| 46 || 2 || 11 || 13 || 36 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1995-1996 || Kalpa || SM-liiga
|| 17 || 1 || 4 || 5 || 10 || || || || ||
|-
| rowspan='3'|1996-1997 || Tappara || SM-liiga
|| 7 || 0 || 0 || 0 || 6 || || || || ||
|-
| Koovee Tampere || I-divisioona
|| 5 || 0 || 2 || 2 || 14 || || || || ||
|-
| Kalpa || SM-liiga
|| 25 || 1 || 0 || 1 || 55 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 1997-1998 || Graz 99ers || ÖEL
|| 37 || 0 || 5 || 5 || 40 || || || || ||
|-
| rowspan='2'| 1998-1999 || FPS || I-divisioona
|| 24 || 1 || 6 || 7 || 83 || || || || ||  
|-
| Flammes bleues de Reims || Élite
|| 24 || 3 || 8 || 11 || 32 || || || || ||  
|-
| 1999-2000 || Flammes bleues de Reims || Élite
|| 40 || 3 || 10 || 13 || 31 || || || || ||  
|-
| 2000-2001 || Dragons de Rouen || Élite
|| - || 6 || 10 || 16 || - || || || || ||  
|-
| 2001-2002 || Scorpions de Mulhouse || Élite
|| - || 4 || 7 || 11 || - || || || || ||  
|-
| 2002-2003 || Scorpions de Mulhouse || Élite
|| 14 || 3 || 10 || 13 || 103 || || || || ||  
|-
| 2003-2004 || Scorpions de Mulhouse || Élite
|| 27 || 5 || 5 || 10 || 64 || 4 || 3 || 1 || 4 || 37  
|-
| 2004-2005 || Scorpions de Mulhouse || Élite
|| 19 || 4 || 7 || 11 || 46 || || || || ||  
|-
| 2005-2006 || Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen
|| 9 || 1 || 3 || 4 || 28 || 5 || 1 || 1 || 2 || 12

Références 

Naissance en juin 1972
Naissance à Salo
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du Tappara
Joueur du Graz 99ers
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Hockey Club de Mulhouse
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Défenseur de hockey sur glace